«Старшая сестра» — советский художественный фильм, снятый в 1966 году Георгием Натансоном по пьесе Александра Володина «Моя старшая сестра».
Премьера фильма состоялась 6 марта 1967 года. Первый фильм из трёх мелодрам с Татьяной Дорониной в главной роли — далее последовали «Три тополя на Плющихе» (1968) и «Ещё раз про любовь» (1968).

Сюжет 

Сироты Лидия и Надежда давно живут на попечении своего дяди, взявшего их на воспитание из детского дома. Дядя искренне мечтает о счастливой жизни для племянниц, и девушки часто наперекор собственным судьбам следуют его совету. Так, старшая сестра — Надежда — отказывается от своей мечты и делает всё, чтобы младшая стала актрисой, но спустя годы всё же сама приходит в театр.

В ролях 
 Татьяна Доронина — Надежда Георгиевна Рязаева (Надя), старшая сестра
 Наталья Тенякова — Лида Рязаева, младшая сестра
 Михаил Жаров — Дмитрий Петрович Ухов, дядя Нади и Лиды
 Виталий Соломин — Кирилл, друг Лиды
 Леонид Куравлёв — Володя, кандидат в женихи Нади
 Валентина Шарыкина — Шура, жена Кирилла
 Евгений Евстигнеев — Огородников, начальник Нади
 Олег Басилашвили — Олег Медынский, член приёмной комиссии, режиссёр театра
 Инна Чурикова — Нелли («Колдунья»), подруга Нади

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Александр Володин
 Постановка Георгия Натансона
 Главный оператор — Валерий Владимиров
 Главный художник — Семён Ушаков
 Композитор — Владлен Чистяков
 Звукооператор — Вениамин Киршенбаум

Место съёмок 
Натурные съёмки фильма проходили в Ленинграде, интерьерные эпизоды снимали в мосфильмовских павильонах.

Примечания

Ссылки 
 Натансон Г. 320 страниц про любовь и кино. Мемуары последнего из могикан

Фильмы СССР 1966 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации произведений Александра Володина
Фильмы на русском языке
Фильмы о Санкт-Петербурге